Чемпионат Европы по кроссу 1998 года прошёл 13 декабря в Ферраре (Италия). Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров.

В соревнованиях приняли участие 287 атлетов (79 мужчин, 60 женщин, 78 юниоров и 70 юниорок) из 26 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в мужской забег и до 5 — в женский и юниорские. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников у мужчин и 3 лучших в остальных категориях.

Результаты

Мужчины. 9,7 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 5,6 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 5,6 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 3,6 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 13 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 1998 года
Спорт в Италии в 1998 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Ферраре
События 13 декабря
кросс